Slivno se poate referi la:

 Slivno, Dubrovnik-Neretva, comună din sudul Croației
 Slivno, Laško, sat din comuna Laško, Slovenia
 Slivno, Split-Dalmația, sat de lângă Runovići, Croația
 Slivno, Šibenik-Knin County, sat de lângă Šibenik, Croația
 Slivno, Bosnia și Herțegovina, sat de lângă Breza, Bosnia și Herțegovina